Silberbauer può essere:
 Karl Silberbauer, ufficiale austriaco
 Michael Silberbauer,  calciatore svedese